Le Moyne steht für:

 Lac Le Moyne, ein See in der kanadischen Provinz Québec

Le Moyne ist der Name folgender Personen:

 Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville (1680–1767), Kolonist und mehrmaliger Gouverneur der französischen Kolonie von Louisiana
 John V. Le Moyne (1828–1918), US-amerikanischer Politiker
 Pierre Le Moyne (1602–1671), französischer Jesuit, Prediger und Schriftsteller
 Pierre Le Moyne d’Iberville (1661–1706), Gründer der Kolonie Louisiana
 Stephanus le Moine (auch: Étienne Le Moyne, Monachus; 1624–1689), französischer reformierter Theologe

Siehe auch:
 Lemoyne
 Le Moine
 Lemoine
 Moyne